Ка́йзер:
 Кайзер () — германский титул монарха.

Фамилия 
 Кайзер, Алоиз (1877—1944) — немецкий католический миссионер.
 Кайзер, Арнольд (более известен как Норман Керри; 1894—1956) — американский киноактёр.
 Кайзер, Бенжамен (род. 1984) — французский регбист, игрок «Клермон Овернь» и сборной Франции.
 Кайзер, Вальтер (1907—1982) — немецкий футболист, нападающий.
 Кайзер, Вернер (1926—2013) — немецкий египтолог.
 Кайзер, Вилли (1912—1986) — немецкий боксёр.
 Кайзер, Винценц (1902—1945) — оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста с Дубовыми листьями.
 Кайзер, Виталий Александрович (род. 1971) — советский и казахстанский футболист.
 Кайзер, Генри Джон (1882—1967) — американский промышленник и предприниматель.
 Кайзер, Генрих (1853—1940) — немецкий физик.
 Кайзер, Георг (1878—1945) — немецкий драматург, поэт, прозаик.
 Кайзер, Георгий Александрович (1860—1931) — русский архитектор.
 Кайзер, Гленн (род. 1953) — американский блюзмен и пастор.
 Кайзер, Доминик (род. 1988) — немецкий футболист, полузащитник клуба «РБ Лейпциг».
 Кайзер, Йозеф (1910—1991) — немецкий архитектор.
 Кайзер, Карл (Драгутин) (1873—1915) — австрийско-хорватский дирижёр.
 Кайзер, Карл Филипп (1773—1827) — немецкий учёный.
 Кайзер, Линетта (род. 1990) — американо-боснийская баскетболистка.
 Кайзер, Макс (род. 1960) — американский журналист.
 Кайзер, Манфред (1929—2017) — немецкий футболист, который с 1955 по 1964 год сыграл 31 матч в национальной сборной ГДР.
 
 Кайзер, Ольдржих (род. 1955) — чешский актер.
 Кайзер, Пауль (1845—1898) — немецкий юрист и государственный деятель.
 Кайзер, Петер (1793—1864) — историк и государственный деятель из Лихтенштейна.
 Кайзер, Райнхард (1674—1739) — немецкий композитор.
 Кайзер, Рафаэла (род. 1997) — швейцарская кёрлингистка.
 Кайзер, Ренато (род. 1996) — бразильский футболист.
 Кайзер, Франц (1891—1962) — германский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Кайзер, Фредерик (1808—1872) — голландский астроном.
 Кайзер, Фридрих (1814—1874) — австрийский драматург.
 Кайзер, Фридрих Генрих Эммануэль (1845—1927) — немецкий геолог, брат Генриха Кайзера.
 Кайзер, Штефан (род. 1958) — швейцарский кёрлингист и тренер, в т. ч. тренер мужской сборной Швейцарии на зимних Олимпийских играх 1998, первых олимпийских чемпионов в кёрлинге среди мужчин.
 Кайзер, Якоб (1888—1961) — немецкий государственный деятель, член Христианско-демократического союза, министр внутригерманских отношений.

Военно-морские суда 
 Броненосцы типа «Кайзер Фридрих III» — тип эскадренных броненосцев флота Германии конца XIX века. 
 Бронепалубные крейсера типа «Кайзер Франц-Иосиф I» — тип бронепалубных крейсеров австро-венгерского флота. 
 Линейные корабли типа «Кайзер» () — серия германских линейных кораблей 1910-х годов.

Топонимы 
 Кайзер — город в штате Западная Виргиния, США
 Гойнг-ам-Вильден-Кайзер — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Кайзер-Вильгельм-Ког — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Шеффау-ам-Вильден-Кайзер — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Якоб-Кайзер-Плац — станция Берлинского метрополитена в районе Шарлоттенбург.

Прочее 
 Кайзер — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. 
 «Kaiser Motors» — американская автомобилестроительная компания.
 «Кайзер Чифс» — южноафриканский футбольный клуб из города Йоханесбург, играющий в Премьер-лиге ЮАР.

См. также 
 Кайсар (значения)